Le second maître est un grade militaire. Principalement utilisé dans la marine, il fait généralement partie de la catégorie des sous-officiers, mais cela dépend des pays.

Belgique

France 

Le second maître premier grade d'officier marinier de la Marine nationale française.

Sénégal

Voir aussi

Notes et références 

Grade militaire